Storbacktjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Storbacktjärnen, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Storbacktjärnen, Lappland, sjö i Jokkmokks kommun,  (5,94 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn